Gioti ist der Familienname folgender Personen:

 Artemi-Maria Gioti (* 1990), griechische Komponistin und Forscherin
 Marina Gioti (* 1972), griechische Videokünstlerin